David Aebischer (Fribourg, 7. veljače 1978.) švicarski je profesionalni hokejaš na ledu. Lijevoruki je vratar koji nastupa za švicarski HC Lugano u National League A (NLA). Veliki dio svoje profesionalne karijere proveo je National Hockey League (NHL) braneći boje Colorado Avalanchea, Montreal Canadiensa i Phoenix Coyotesa.

National Hockey League

Colorado Avalanche 
Svojom se kvalitetom probio do National Hockey League (NHL) i tamo dobio mrvice. S Coloradom je 2001. godine stigao do Stanleyjeva kupa i uglavnom bio drugi vratar, iza legendarnog Patricka Roya. Završetkom sezone 2002./03. s 37 godina na plećima, Patrick Roy odlučio se oprostiti od aktivnog igranja hokeja na ledu, a Aebischer je dobio priliku postati prvi vratar Avsa. Aebischer je tijekom sezone pokazivao odličnu formu, a tijekom NHL doigravanja protiv Sharksa upisao svoj prvi play-off shoutout u karijeri. Aebischer se za vrijeme štrajka igrača u sezoni 2004./05. vratio u domovinu, gdje je branio za HC Lugano. Nakon jednogodišnje pauze u NHL-u, ponovo je zauzeo mjesto prvog vratara Avsa. Zbog neuvjerljivih igara 2006. poslan je u Montreal, gdje je postao zamjena Cristobalu Huetu. Za Montreal je nastavio braniti u sezoni 2006./07. i mjesto prvog vratara dijelio ponovo s Huetom, sakupivši 32 nastupa. 

U ljeto 2007. potpisuje za Phoenix Coyotes i nakon što je branio u uvodu sezone, 10. listopada protiv Columbusa, Phoenix ga šalje u svoju AHL podružnicu, San Antonio Rampage.

National League A 
U AHL-u je sakupio samo 5 nastupa i odlučio se nakon 8-godišnje NHL karijere vratiti u Švicarsku i braniti boje HC Lugana.

Nagrade

NHL

Statistika karijere

Klupska statistika 
Bilješka: OU = odigrane utakmice, OM = odigrane minute, UG = udarci na gol, PG = primljeni golovi, OB = (broj) obrana, PPG = prosjek primljenih golova, OB% = postotak (broja) obrana, KM = kaznene minute

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na NHL.com
Profil na The Internet Hockey Database

Švicarski hokejaši na ledu